O Torneio de xadrez de Paris de 1867 foi uma competição internacional de xadrez que ocorreu concomitante a terceira Grande Exposição, assim como nas duas exposições anteriores em Londres. O evento ocorreu no Grand Cercle em Paris de 4 de junho a 11 de julho de 1867. Treze participantes se enfrentaram num sistema todos-contra-todos, com empates contando como zero e um controle de tempo de seis minutos por movimento.

Os vencedores foram Ignatz von Kolisch (5000 Francos), Szymon Winawer (2500 F), Wilhelm Steinitz (2000 F), Gustav Neumann (1500 F), Cecil Valentine De Vère (1500 F), Jules Arnous de Rivière (1000 F). Os quatro primeiros receberam também um vaso Sèvres.

Resultados 
{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; "
| style="background:#f0f0f0;"|#
| style="background:#f0f0f0;"|Jogador
| style="background:#f0f0f0;"|1
| style="background:#f0f0f0;"|2
| style="background:#f0f0f0;"|3
| style="background:#f0f0f0;"|4
| style="background:#f0f0f0;"|5
| style="background:#f0f0f0;"|6
| style="background:#f0f0f0;"|7
| style="background:#f0f0f0;"|8
| style="background:#f0f0f0;"|9
| style="background:#f0f0f0;"|10
| style="background:#f0f0f0;"|11
| style="background:#f0f0f0;"|12
| style="background:#f0f0f0;"|13
| style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
|1 || Ignatz von Kolisch  ||__ ||0 1 ||d 1 ||0 1 ||1 1 ||1 1 ||1 1 ||1 1 ||d 1 ||1 1 ||1 1 ||1 1 ||1 1 ||20
|-
|2 || Szymon Winawer ||1 0 ||__ ||0 1 ||0 1 ||1 1 ||1 1 ||1 1 ||1 1 ||d 1 ||1 1 ||1 1 ||1 1 ||1 0 ||19
|-
|3 || Wilhelm Steinitz  ||d 0 ||1 0 ||__ ||d 0 ||1 1 ||1 1 ||1 1 ||d 1 ||1 1 ||1 1 ||1 1 ||1 1 ||1 1 ||18
|-
|4 || Gustav Richard Neumann Prússia||1 0 ||1 0 ||d 1 ||__ ||d 1 ||1 1 ||1 1 ||1 d ||0 d ||1 1 ||1 1 ||1 1 ||1 1 ||17
|-
|5 || Cecil Valentine De Vère  ||0 0  ||0 0 ||0 0 ||d 0 ||__ ||0 1 ||1 1 ||1 1 ||0 1 ||1 1 ||1 1 ||1 1 ||1 1 ||14
|-
|6 || Jules Arnous de Rivière  ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||1 0 ||__ ||1 0 ||1 1 ||1 1 ||1 1 ||1 d ||0 0 ||1 1 ||11
|-
|7 || Celso Golmayo Zúpide  ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 1 ||__ ||0 1 ||1 1 ||0 0 ||1 1 ||1 1 ||1 1 ||10
|-
|8 || Hieronim Ignacy Czarnowski  /  ||0 0 ||0 0 ||d 0 ||0 d ||0 0 ||0 0 ||1 0 ||__ ||1 1 ||1 1 ||0 1 ||1 0 ||1 1 ||9
|-
|9 || Samuel Rosenthal  ||d 0 ||d 0 ||0 0 ||1 d ||1 0 ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||__ ||0 d ||0 0 ||1 1 ||1 1 ||6
|-
|10 || Samuel Loyd  ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||1 1 ||0 0 ||1 d ||__ ||1 1 ||0 0 ||1 0 ||6
|-
|11 || Emile D’Andre  ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 d ||0 0 ||1 0 ||1 1 ||0 0 ||__ ||1 1 ||1 0 ||6
|-
|12 || Martin Severin From  ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||1 1 ||0 0 ||0 1 ||0 0 ||1 1 ||0 0 ||__ ||0 0 ||5
|-
|13 || Eugène Rousseau  ||0 0 ||0 1 ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 0 ||0 1 ||0 1 ||1 1 ||__ ||5
|}

Paris 1867
1867 na França
1867 no xadrez
Desporto de Paris